Osoby o nazwisku Coronel:
 Antonio F. Coronel – burmistrz Los Angeles
 Gabriel Coronel – wenezuelski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, piosenkarz, producent filmowy i model
 Julián Coronel – paragwajski piłkarz
 Tim Coronel – holenderski kierowca wyścigowy
 Tom Coronel – holenderski kierowca wyścigowy

Okręty:
 HSK Coronel – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu II wojny światowej

Miejscowości:
 Coronel – miasto w środkowym Chile
 Coronel Fabriciano – miasto w Brazylii
 Coronel Oviedo – miasto w południowym Paragwaju
 Coronel Barros – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Freitas – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel João Sá – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Macedo – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Martins – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Murta – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Pilar – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Pacheco – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Sapucaia – miasto i gmina w Brazylii
 Coronel Xavier Chaves – miasto i gmina w Brazylii